

1r cognom 
 Ceferí Olivé Cabré (1907-1995), pintor aquarel·lista català
 Cèsar Olivé Gumà (1884-1956), metge i cirurgià català
 Enric Olivé Martínez (1914-2004), polític català, alcalde de Tarragona
 Gerard Olivé (n. 1978), emprenedor català
 Joan Olivé i Márquez (n. 1984), pilot de motociclisme català
 Joan Olivé i Vagué (1906 -1980), cineasta català
 Jordi Olivé i Salvador (n. 1929), fotògraf català
 Núria Olivé i Vancells (n. 1968), jugadora d'hòquei herba
 Xavier Olivé i Millet (1921-1987), futbolista català 
 Núria Olivé-Bellés (n. 1957), directora de cinema català

2n cognom 
 Manuel Alberich Olivé (1914-2005), sindicalista i polític
 Joan Ardèvol i Olivé (1861-1941), mestre
 Elisenda Barceló Olivé, política, alcaldessa d'Arbolí
 Joan Barot i Olivé (n. 1942), mestre català
 Laia Cañigueral i Olivé (n. 1981), política i sociòloga catalana
 Francesc Carbó i Olivé (1868-1924), pintor, arqueòleg, crític d'art
 Josep Anton Codina i Olivé (n. 1932), director de teatre
 Josep Dalmau i Olivé (1926-2018), sacerdot, teòleg i activista català
 Marc Fusté Olivé "Marquet de la dona" (1801-?), teixidor, autor de peces folklòriques
 Josep Janés i Olivé (1913-1959), poeta i editor català
 Xavier Joanpere Olivé (1913-1959), activista social
 Antoni Llorens i Olivé (1940-2017), distribuïdor i productor de cinema
 Marc Mayer i Olivé (n. 1947), llatinista, epigrafista
 Lluís Maria de Puig i Olivé (1945-2012), polític i historiador català
 Santiago Riera i Olivé (n. 1947), advocat, polític i sindicalista
 Lluís Roselló Olivé (n. 1947), batlle de Montblanc
 Ricard Roso Olivé (1907-1990), arquitecte català
 Felip Solé i Olivé (1880-1947), pedagog i polític català

Vegeu també Oliver (desambiguació)